Грозное — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Грозное — прежнее название села Аманбаево в Кара-Бууринском районе Таласской области.

Россия 
 Грозное — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.

Украина 
 Грозное — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.
 Грозное — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Грозное — село в Компанеевском районе Кировоградской области.